Chay (Doubs), een gemeente in het Franse departement Doubs
Chay (motorfiets), een Argentijns historisch motorfietsmerk
Le Chay, een gemeente in het Franse departement Charente-Maritime